Трка на 3.000 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014. одржана је 7. и 9. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Титулу освојену у Истанбулу 2012, бранила је Хелен Онсандо Обири из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 15 такмичарки из 11 земаља.

Освајачи медања

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014.

Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичарки године на 3.000 метара у дворани пре првенства (6. марта 2014), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП.

Квалификационе норме

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки трке на 3.000 метара са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две квалификационе групе. За финале су се квалификовале по 4 првопласиране из обе групе (КВ) и 4 према постигнутом резултату (кв)

Финале

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Трка на 3.000 метара на Светском првенству у атлетици у дворани